Del Carretto – famiglia italiana
 Alfonso I del Carretto – nobile italiano
 Carlo Domenico del Carretto – nobile e cardinale italiano
 Galeotto II del Carretto – nobile italiano
 Ilaria del Carretto – nobile italiana
 Ottone del Carretto – politico e militare italiano
 Ambrogio del Carretto – vescovo italiano
 Bianca Del Carretto – schermitrice italiana
 Fabrizio del Carretto – nobile italiano
 Francesco Saverio del Carretto – militare e politico italiano, ministro del Regno delle Due Sicilie